Es gab drei Grafen namens Erpo (auch Erp) aus dem Geschlecht der Padberger
 Erpo I. von Padberg († um 996)
 Erpo II. von Padberg († 1056)
 Erpo III. von Padberg († 1113)